Эльдар Кулиев:
 Кулиев, Эльдар Кайсынович (1951—2017) — советский и российский кинорежиссёр.
 Кулиев, Эльдар Тофик оглы (1941—2021) — советский и азербайджанский кинорежиссёр.